Британска независна филмска награда за најбољег глумца у главној улози () признање је које се додељује од 1998. године главном глумцу који је дао најбољу изведбу у британском филму независне продукције.

Мајкл Фасбендер и Том Харди су тренутно једини глумци који су два пута освојили ово признање.

1990е

2000е

2010е

Извори 

Британске независне филмске награде